

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 9, w tym 1 podstawowa
 Podłazie – część wsi Łostówka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Podłazie – przysiółek wsi Zagorzyn w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Podłazie – część wsi Stańkowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna
 Podłazie – część wsi Grywałd w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Krościenko nad Dunajcem
 Podłazie – część wsi Żółków w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Jasło
 Podłazie – część wsi Bachórzec w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko
 Podłazie – część wsi Stanowiska w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Smyków
 Podłazie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskm, w gminie Łączna
 Podłazie – część wsi Dąbie w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa

Inne 
 Podłazie – potok, dopływ Krośnicy